Импеда́нс (от  «препятствую») — многозначный термин:

 Электрический импеданс — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.
 Акустический импеданс — комплексное акустическое сопротивление среды.
 Характеристический импеданс — то же, что и характеристическое сопротивление.

См. также 
 
 Импедансометрия пищевода
 Биоимпедансометрия